Jonathan Johnson (kunstschilder), Jonathan Eastman Johnson (1824-1906), Amerikaanse kunstschilder en mede-oprichter van het Metropolitan Museum of Art
Jonathan Johnson (geluidstechnicus), Jon Johnson (1954), Amerikaans geluidtechnicus voor films
Jonathan Johnson (basketballer) (1974), Amerikaans pitcher in de Major League Baseball
Jonathan Johnson (politicus) (1976), Nederlands politicus, gezaghebber van Saba
Jonathan Johnson (atleet) (1982), Amerikaans atleet, deed mee aan de Olympische Spelen van 2004
Jonathan Johnson (ijshockeyer) (1993), Zweeds ijshockeyer
Jon Jonsson (model) (1982), Fins model, winnaar van Manhunt in 2004
Jon Jönsson (1983), Zweeds voetballer
Jón Jónsson, IJslands zanger en voetballer